Silvestris ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardus Silvestris (1085–1160 oder 1178), Philosoph und Dichter
 Sergio Silvestris (* 1973), italienischer Politiker